Fiorito ist der Nachname der folgenden Personen:

 Francisco Fiorito, uruguayischer Politiker
 Miguel Ángel Fiorito (1916–2005), argentinischer Theologe, Lehrer von Papst Franziskus
 Ted Fiorito (1900–1971), US-amerikanischer Jazzmusiker